Il doppio del BNP Paribas Primrose Bordeaux 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Jamie Delgado e Jonathan Marray sono i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Delgado ha fatto coppia con Ken Skupski, ma ha perso nei quarti di finale contro Nicolas Mahut e Nicolas Renavand 2–6, 7–6(7–5), [12–14], mentre Marray ha giocato con Olivier Charroin, ma ha perso in finale contro Martin Kližan and Igor Zelenay 6–7(5–7), 6–4, [4–10].

Teste di serie

 Carsten Ball /  Jamie Murray (primo turno)
 Johan Brunström /  Philipp Marx (quarti di finale)

 Michael Kohlmann /  Alexander Waske (quarti di finale) 
 Olivier Charroin /  Jonathan Marray (finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

BNP Paribas Primrose Bordeaux 2012